Арешян () — вірменське прізвище. Відомі носії:
 Арешян Григор Євгенович — вірменський історик, археолог і політик
 Арешян Саломея Григорівна — вірменська літературознавиця

Вірменські прізвища